Die UEFA Golden Jubilee Poll war eine Online-Wahl. Sie wurde im Jahre 2004 durch die UEFA als ein Teil der Feier ihres Goldenen Jubiläums (50-jähriges Bestehen) geführt. Hierbei wurden auf der Homepage des Verbandes die besten europäischen Fußballspieler der letzten fünfzig Jahre gewählt. Über 150.000 Menschen gaben mehr als sieben Millionen Stimmen ab. Zinédine Zidane gewann die Wahl knapp vor Franz Beckenbauer.

Ergebnisse

Siehe auch 
 FIFA 100
 UEFA Club Football Awards
 UEFA Jubilee 52 Golden Players

Weblinks 
 UEFA Golden Jubilee Poll - Newsarchiv der UEFA

Ehrung (Fußball)
Golden Jubilee Poll
Preisverleihung 2004